Уильям (Билл) Коулз (; ) — британский легкоатлет, специализировавшийся в беге на средние дистанции и по пересечённой местности. Чемпион летних Олимпийских игр 1908.

Биография 
В 1908 году стал чемпионом Мидленда по легкоатлетическому кроссу и вторым вслед за Артуром Робертсоном на чемпионате страны, однако на Кроссе Наций того года занял лишь 22-е место. Перед Олимпийскими играми он стал также чемпионом Мидленда в беге на 10 миль и пятым на национальном чемпионате.

На Играх 1908 в Лондоне Коулз участвовал в двух дисциплинах. Вместе со своей командной он стал чемпионом в командной гонке на 3 мили. В предварительном забеге 14 июля все четыре британца (также Джозеф Дикин, Артур Робертсон и Гарольд Уилсон) финишировали, взявшись за руки, и показали тем самым одинаковый результат — 15.05,6. В финальном забеге 15 июля первые три места также остались за представителями Великобритании, а Билл показал третье время — 14.41,6.

Вечером 15 июля Коулз участвовал в предварительном забеге личного первенства Игр на дистанции в 5 миль, но сошёл после четырёх миль.

На Кроссе Наций 1909 года стал четвёртым в личном первенстве и чемпионом в командном зачёте.

Примечания 

Бегуны на длинные дистанции Великобритании
Бегуны по пересечённой местности Англии
Олимпийские чемпионы от Великобритании
Олимпийские чемпионы по лёгкой атлетике
Чемпионы летних Олимпийских игр 1908 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1908 года